Certificate revocation list
 Brussels South Charleroi Airport
 CRL (bedrijf), een bedrijf dat computerspellen uitgeeft